USA Women's Sevens 2016 – czwarta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju USA Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 8–9 marca 2016 roku na Fifth Third Bank Stadium w Atlancie będąc trzecim turniejem sezonu 2015/2016.

Informacje ogólne 
Rozegrane na mieszczącym 8300 widzów Fifth Third Bank Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2015/2016 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Kolumbii, dla której był to debiut w cyklu. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby pod koniec lutego 2016 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Niespodzianką pierwszego dnia były zwycięstwa Anglii nad Australią i USA nad Nową Zelandią, te zespoły zwyciężyły też w swoich grupach, w trzeciej niepokonana okazała się zaś Kanada. W trzecim finale w sezonie zwyciężyły Australijki, w decydującym spotkaniu pokonując tym razem Nowozelandki, a najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła przedstawicielka triumfatorek Emma Tonegato.

Koszt jednodniowych wejściówek na zawody USA Rugby wycenił na minimum 12 USD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2015/2016)
USA Women’s Sevens
2016 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Atlancie